Пасо-де-лос-Торос () — город в центральной части Уругвая, в департаменте Такуарембо.

География 
Расположен на северном берегу реки Рио-Негро, примерно в 140 км к юго-западу от города Такуарембо и в 66 км к северу от Дурасно. Через город проходит автомобильная дорога № 5. Абсолютная высота — 27 метров над уровнем моря.

История 
В 1889 году через данную местность прошла железная дорога до города Сальто. 17 июля 1903 года поулучил статус села (Pueblo) с названием Санта-Изабель. 27 ноября 1929 года был переименован в Пасо-де-лос-Торос и получил статус малого города (Villa). 1 июля 1953 года получил статус города (Ciudad).

Население 
По данным на 2011 год население города составляет 12 985 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Известные личности 
 Хуани ВН, Певец, автор песен, музыкант и продюсер
 Марио Бенедетти, уругвайский писатель и журналист
 Нельсон Акоста, уругвайский и чилийский футболист
 Виктор Пуа, уругвайский футболист и тренер

Примечания

Ссылки 
 INE map of Paso de los Toros

Города Уругвая